

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bilal Mebarki footballeur algérien.
 Frédéric Mébarki dessinateur français de bande-dessinée.
 
 Mohamed Mebarki ministre algérien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
 Thierry Mébarki coloriste français de bande-dessinée.

Homonymie
Homonymie de patronyme